Abendmahl steht für:

 Abendessen, eine abendliche Mahlzeit
 Abendmahl Jesu, auch letztes Abendmahl, das letzte Mahl, das Jesus von Nazareth mit seinen Aposteln feierte
 Eucharistie, die liturgische Feier im Gedenken an das letzte Abendmahl
 Abendmahlsgottesdienst in den evangelischen Kirchen

Abendmahl, Letztes Abendmahl oder Das letzte Abendmahl steht für folgende Kunstwerke:
 Abendmahlsaltar (Dirk Bouts), Triptychon von 1464–67
 Letztes Abendmahl (Ghirlandaio), Fresko von 1480
 Das Abendmahl (Leonardo da Vinci), Wandgemälde von 1494–98
 Westfälisches Abendmahl, Kirchenfenster in Soest, um 1500
 Abendmahl in Emmaus (Caravaggio), Gemälde von 1601
 The Last Supper (Cube Works Studio), Mosaik aus Zauberwürfeln, 2009

Siehe auch:
 Abendmahlsstreit